Нижче наведено список населених пунктів повіту Брашов, Румунія.

Брашов